Philippe Besson ist der Name folgender Personen:

* Philippe Besson (Regisseur) (* 1962), deutscher Regisseur
 Philippe Besson (Autor) (* 1967), französischer Schriftsteller